Canal 9 puede referirse a:

Argentina 
 Canal 9 (Argentina), de Buenos Aires.
 Canal 9 (Resistencia) de Chaco.
 Canal 9 (Paraná) de Entre Ríos.
 Canal 9 (La Rioja) de La Rioja.
 Canal 9 (Mendoza) de Mendoza.
 Canal 9 (Río Gallegos) de Santa Cruz.
Canal 9 (actualmente Telefe Bahía Blanca).

Chile 
 Canal 9 Bío-Bío Televisión de Gran Concepción.
 Canal 9 TVN Señal 2, que operó desde 1987 a 1990 en la frecuencia 9 de Santiago de Chile.

Costa Rica 
 Canal 9 (Costa Rica) de Santa Ana.

El Salvador 
 Canal 9 (El Salvador), canal de la Asamblea Legislativa.

España 

 Canal 9 (España) de Valencia, España.

México 
 Canal 9 (México) o NU9VE, canal de Televisa (anteriormente conocido como Galavisión y Gala TV).

Nicaragua 
 Canal 9 (Nicaragua) de Managua.

Canales de televisión por número